Adoleta — brincadeira de criança em forma de roda
 Adoleta (canção) — single da cantora pop brasileira Kelly Key
 Adoleta — canção do Bonde do Tigrão, lançada no álbum homônimo

Desambiguações de música